Artabanes puede referirse a las siguientes personas:

 Artabanes.— General bizantino del siglo VI.
 Artabanes I.— Rey arsácida de Partia 211-185 a. C.
 Artabanes II.— Rey arsácida de Partia 126-122 a. C.
 Artabanes III.— Rey arsácida de Partia 10-38.
 Artabanes IV.— Rey arsácida de Partia 80-90.
 Artabanes V.— Rey arsácida de Partia 216-224.
 Artabanes (cortesano).— Cortesano persa.
 Artabanes (general).— Sátrapa de Bactria.
 Artabanes (hermano de Darío).— Hermano del rey persa Darío I.